Seppe Cosyns is een Belgische acteur en ambtenaar. Hij speelde van 2011 tot 2013 de rol van Kyan De Keersmaker in De Elfenheuvel en in 2014 als Jurgen Dens in de serie Familie. In 2020 werd hij kabinetsmedewerker voor de schepen Annelies Storms te Gent.

Belgisch acteur